Bockhorn kan avse:

 Bockhorn (blåshorn) – ett musikinstrument tillverkat av ett horn från ett slidhornsdjur
 Bockhorn (växt) –  en art isläktet bockhornssläktet och familjen martyniaväxter

Geografi

Tyskland 

 Bockhorn, Niedersachsen – kommun 
 Bockhorn, Bayern – kommun, Bayern, Oberbayern,

Sammansättningar
 Bockhornsklöver – en ettårig ört som används som krydda
 Bockhornskaktus – en suckulent växt inom släktet Astrophytum och familjen kaktusväxter
 Bockhornssläktet – ett växtsläkte i familjen Elefantsnabelväxter (Martyniaceae)